Un yellowtail ou poisson yellowtail est le nom communément utilisé pour différentes espèces de poissons à queue jaune.

Usuellement, il s'agit du yellowtail amberjack Seriola lalandi ou, lorsque l'on parle de sushis, il indique usuellement un poisson japonais, le Seriola quinqueradiata.

D'autres espèces nommées également "yellowtail" sont :
, 
Yellowtail flounder, Limanda ferruginea
Yellowtail snapper, Ocyurus chrysurus
Whitespotted devil, Plectroglyphidodon lacrymatus
, 

Poisson (nom vernaculaire)